Verdensmesterskaberne i tennis på hardcourt 1914 var det tredje VM i tennis på hardcourt, som på det tidspunkt i tennishistorien i praksis betød grusbaner. Mesterskaberne blev arrangeret af L’Union des Sociétés Française de Sports Athlétiques og spillet i Stade Français i bydelen Saint-Cloud i Paris, Frankrig i perioden 29. maj - 8. juni 1914. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble og mixed double, samt damedouble, som var på VM-programmet for første gang. Mesterskabet var officielt anerkendt som verdensmesterskab af International Lawn Tennis Federation.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Tony Wilding fra New Zealand, som i finalen besejrede den østrigske greve Ludwig von Salm-Hoogstraeten med 6–0, 6–2, 6–4. I herredouble blev det til fransk sejr, idet Max Decugis og Maurice Germot vandt finalen over det britiske par Arthur Gore og Algie Kingscote med 6–1, 11–9, 6–8, 6–2. Damesingletitlen blev vundet af franskmanden Suzanne Lenglen, som i finalen slog landsmanden Germaine Golding med 6–2, 6–1. I damedoublerækken vamdt Suzanne Lenglen og amerikaneren Elizabeth Ryan over de franske søstre Blanche og Suzanne Amblard med 6–0, 6–0. Endelig sejrede Elizabeth Ryan og Max Decugis i mixed double-turneringen for andet år i træk, hvor de i finalen besejrede Suzanne Lenglen og Ludwig von Salm-Hoogstraeten med 6–3, 6–1.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 43 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt.

Turneringen blev vundet af Tony Wilding fra New Zealand, som i finalen besejrede den østrigske greve Ludwig von Salm-Hoogstraeten med 6–0, 6–2, 6–4, og som dermed vandt den fjerde verdensmesterskabstitel i herresingle i træk. Wilding tabte blot et enkelt sæt i løbet af turneringen.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af 19 spillere. Titlen blev vundet af franskmanden Suzanne Lenglen, som i finalen slog sin landsmand Germaine Golding med 6–4, 3–6, 6–4.

Herredouble 

I herredouble blev det til fransk sejr, idet Max Decugis og Maurice Germot vandt finalen over det britiske par Arthur Gore og Algie Kingscote med 6–1, 11–9, 6–8, 6–2. Nedenstående resultater er sandsynligvis ukomplette.

Semifinaler
 Max Décugis / Maurice Germot – A. Georges Watson / William du Vivier 2–6, 2–6, 6–4, 6–0, 6–2.
 Arthur Gore / Algie Kingscote – Béla von Kehrling / Jenő Zsigmondy 6–3, 6–2, 6–4.

Kvartfinaler
 Béla von Kehrling / Jenő Zsigmondy – Leif Rovsing / Henrik Fick w.o.
 A. Georges Watson / William du Vivier – C.R. Satterthwaite / I. Aranyi 6–1, 6–4, 6–2
 Max Décugis / Maurice Germot – Gordon Lowe / Arthur Myers 4–6, 6–1, 9–7, 6–2
 Arthur Gore / Algie Kingscote – Etienne Micard / George Manset 7–5, 8–6, 6–3.

1. runde
 C.R. Satterthwaite / I. Aranyi – Arman Simon / Turinetti (Schweiz) 4–6, 4–6, 6–3, 8–6, 6–4
 Etienne Micard / George Manset – H.L. de Morpurgo / Dupont (Frankrig) 6–8, 6–3, 6–3, 5–7, 6–4
 Gordon Lowe / Arthur Myers – Ludwig von Salm-Hoogstraeten / Albert Canet (opg.)
 Arthur Gore / Algie Kingscote – André Gobert / William Laurentz 6–8, 1–6, 6–1, 6–4, 6–2

1. runde (?)
 André Gobert / William Laurentz – J.L. de Morpurgo / O. Worisek 6–4, 6–1, 6–1

Damedouble 

Damedouble var på programmet for første gang ved VM på hardcourt, og titlen blev vundet af Suzanne Lenglen og Elizabeth Ryan. I finalen besejrede det fransk-amerikanske par det rent franske søskendepar Blanche og Suzanne Amblard med 6–0, 6–0.

Mixed double 

Mixed double-turneringen havde deltagelse af 19 par, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt. Mesterskabet blev for andet år i træk vundet af Elizabeth Ryan og Max Decugis. Det amerikansk-franske par besejrede i finalen Suzanne Lenglen fra Frankrig og Ludwig von Salm-Hoogstraeten fra Østrig med 6–3, 6–1.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Hardcourt Championships 1914  
 Championnats du monde sur terre battue - Simple messieurs 1914 
 Tennis Forum - Complete World Hard Court Championships results (1912-14; 1920-23) 
 Journal des débats politiques et littéraires:
 4. juni 1914, s. 5 
 5. juni 1914, s. 5 
 6. juni 1914, s. 5 
 7. juni 1914, s. 5 
 8. juni 1914, s. 6

Noter 

1914
Tennis i 1914